Giovanni V di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta (1147-1166)
 Giovanni V di Alessandria – patriarca calcedoniano di Alessandria (609-619)